Название Тутока носят следующие объекты:
 Тутока — река в Ленинградской области, правый приток Явосьмы.
 Тутока — озеро в Ленинградской области.
 Тутока — нежилое поселение в Ленинградской области, на берегу озера Тутока.